Эрхард (; ) — многозначный термин.

 Эрхард — город в округе Оттер-Тейл, штат Миннесота, США.

 Эрхард Регенсбургский — епископ Регенсбурга.
 Эрхард, Андреас (1790—1846) — немецкий философ, педагог и драматург, профессор Мюнхенского университета.
 Эрхард, Вернер (род. 1957) — немецкий дирижёр и скрипач-аутентист.
 Эрхард, Людвиг (1897—1977) — западногерманский экономист и государственный деятель.
 Эргард, Юлий (1827—1873) — немецкий лор, автор ряда трудов по медицине.

См. также 
 Эрхарт
 Эрхардт

Примечания